Ashley Williams (1978) amerikai színésznő
 Ashley Williams (1984) válogatott walesi labdarúgó